Bulkeley – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Cheshire
 Bulkeley – miasto w Antigui i Barbudzie